Die OHL-Saison 1982/83 war die 3. Spielzeit der Ontario Hockey League (OHL). Die Sault Ste. Marie Greyhounds gewannen als punktbestes Team der regulären Saison die Hamilton Spectator Trophy, unterlagen im Playoff-Finale allerdings den Oshawa Generals, die sich somit ihren neunten J. Ross Robertson Cup sicherten.

Änderungen 
Die Guelph Platers wurden in die OHL aufgenommen und erhöhten die Anzahl der Mannschaften auf 15. Zudem wurden die Niagara Falls Flyers nach North Bay umgesiedelt, wo sie fortan als North Bay Centennials firmierten.

Reguläre Saison

Abschlusstabellen 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte
Erläuterungen:       = Playoff-Qualifikation,       = Hamilton-Spectator-Trophy-Gewinner

Leyden Division

Emms Division

Beste Scorer 
Abkürzungen: GP = Spiele, G = Tore, A = Assists, Pts = Punkte, PIM = Strafminuten; Fett: Saisonbestwert

Play-offs

Play-off-Baum

J.-Ross-Robertson-Cup-Sieger

Beste Scorer 
Abkürzungen: GP = Spiele, G = Tore, A = Assists, Pts = Punkte, PIM = Strafminuten; Fett: Saisonbestwert

Auszeichnungen

All-Star-Teams

Vergebene Trophäen

Siehe auch 
 Saison 1982/83 der Québec Major Junior Hockey League
 Saison 1982/83 der Western Hockey League
 Memorial Cup 1983

Weblinks 
 OHL 1982/83 bei hockeydb.com

Einzelnachweise 

OHL-Saison
Eishockeysaison 1982/83